Storån kan syfta på:

 Storån (Ammerån) – ett biflöde till Ammerån i Indalsälvens avrinngingsområde.
 Storån (Österdalälven) – ett biflöde till Österdalälven i Dalälvens avrinningsområde.
 Storån (Kalmar län) – huvudån i Storåns avrinningsområde.
 Storån (Örebro län) - del av Arbogaån
 Storån (Jylland) - å i Danmark
 Ett annat äldre namn på Kungsbackaån

Se även
Storå